Moret Loing et Orvanne est une ancienne commune nouvelle française située en Seine-et-Marne en région Île-de-France, qui n'a existé qu'en 2016. 

Issue du regroupement des trois communes d'Orvanne (constituée en 2015 par la fusion d'Ecuelles et Moret-sur-Loing), de Épisy et de Montarlot, elle a fusionné le  avec Veneux-les-Sablons pour former la commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne.

Géographie

Localisation

Composition 
Moret Loing et Orvanne, constituée sous le régime des communes nouvelle était formée par la réunion de 3 communes : 

Orvanne étant elle-même constituée par la réunion le  des anciennes communes d'Écuelles et de Moret-sur-Loing.

Hydrographie 
 La rivière le Loing et canal du Loing.
 La rivière l'Orvanne.
 Le Lunain se jette dans le Loing au niveau de l'écluse d'Épisy.

Voies de communication et transports 
Moret Loing et Orvanne était desservie par la gare de Moret - Veneux-les-Sablons.

Toponymie 
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.

Histoire 
La commune nouvelle a été créée au  par l'arrêté préfectoral du , entraînant la transformation des quatre anciennes communes en « communes déléguées ».

Le mouvement de regroupement engagé en 2015 par la formation d'Orvanne, puis de Moret Loing et Orvanne en 2016, s'est poursuivi par le rapprochement en 2016 de celle-ci et de Veneux-les-Sablons, dont les maires estiment que la nouvelle fusion permettra de . 

Cette démarche ne s'est pas faite sans polémiques, et, le , 21 conseillers municipaux de Moret Loing et Orvanne (onze d’Écuelles, cinq de Moret et cinq d’Episy) ont démissionné de leur mandat pour protester contre la décision prise, selon eux,  par le maire Patrick Septiers de réaliser sans concertation et dans l'urgence la fusion avec la ville voisine de Veneux-les-Sablons. Le maire délégué démissionnaire d'Écuelles, Jean-Christophe Paquier, a contesté en justice, sans succès, cette fusion.

Cela n'empêche pas les conseils municipaux d'approuver la fusion, le  pour Moret Loing et Orvanne, et  le  pour Veneux-les-Sablons, amenant à la décision préfectorale de créer au  Moret-Loing-et-Orvanne (avec des traits d'union entre les mots), toujours sous le régime juridique des communes nouvelles.

Moret Loing et Orvanne (sans traits d'union entre les mots) n'aura donc existé que durant l'année 2016.

Politique et administration

Siège 
La mairie de la commune nouvelle était en mairie de l'ancienne commune de Moret-sur-Loing, 26 rue Grande.

Rattachements administratifs et électoraux 
Moret Loing et Orvanne faisait partie de l'arrondissement de Fontainebleau et le canton de Montereau-Fault-Yonne.

Intercommunalité 
Moret Loing et Orvanne était adhérente à la communauté de communes Moret Seine et Loing, comme l'étaient les anciennes communes qui la constituent.

Liste des maires

Population et société

Démographie

Économie 
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.

Culture locale et patrimoine 
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées d'Écuelles, Épisy, Montarlot et Moret-sur-Loing.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Communauté de communes Moret Seine et Loing
 Liste des anciennes communes de Seine-et-Marne
 Liste des communes nouvelles créées en 2016
 Liste des communes nouvelles créées en 2017

Liens externes 

 Site de la commune

Notes et références

Notes

Références 

Ancienne commune en Seine-et-Marne
Commune disparue en 2017
Ancienne commune nouvelle en France
Moret-Loing-et-Orvanne